Østerby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østerby (Asp Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Asp Sogn, Struer Kommune
 Østerby (Besser Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Besser Sogn, Samsø Kommune
 Østerby (Bølling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bølling Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Østerby (Daler Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Daler Sogn, Tønder Kommune
 Østerby (Fejø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fejø Sogn, Lolland Kommune
 Østerby (Fuglsbølle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fuglsbølle Sogn, Langeland Kommune
 Østerby (Gimsing Sogn) – en bebyggelse i Gimsing Sogn, Struer Kommune
 Østerby (Grene Sogn) – en bebyggelse i Grene Sogn, Billund Kommune
 Østerby (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse i Øland Sogn, Jammerbugt Kommune
 Østerby (Hjerm Sogn) – en bebyggelse i Hjerm Sogn, Struer Kommune
 Østerby (Kegnæs Sogn) – en bebyggelse i Kegnæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Østerby (Læsø) – en bebyggelse på Læsø i Hals Sogn, Læsø Kommune
 Østerby (Madum Sogn) – en bebyggelse i Madum Sogn, Holstebro Kommune
 Østerby (Møborg Sogn) – en bebyggelse i Møborg Sogn, Lemvig Kommune
 Østerby (Nørre Bork Sogn) – en bebyggelse i Nørre Bork Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Østerby (Rejsby Sogn) – en bebyggelse i Rejsby Sogn, Tønder Kommune
 Østerby (Rindum Sogn) – en bebyggelse i Rindum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Østerby (Rømø) – en bebyggelse i Rømø Sogn, Tønder Kommune
 Østerby (Sennels Sogn) – en bebyggelse i Sennels Sogn, Thisted Kommune
 Østerby (Skagen Sogn) – en bebyggelse i Skagen Sogn, Frederikshavn Kommune
 Østerby (Slemminge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Slemminge Sogn, Guldborgsund Kommune
 Østerby (Stauning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stauning Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Østerby (Svanninge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Svanninge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Østerby (Sønder Omme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Omme Sogn, Billund Kommune
 Østerby (Tranbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tranbjerg Sogn, Aarhus Kommune
 Østerby (Tved Sogn) – en bebyggelse i Tved Sogn, Thisted Kommune
 Østerby (Vamdrup Sogn) – en bebyggelse i Vamdrup Sogn, Kolding Kommune
 Østerby (Vejlby Sogn) – en bebyggelse i Vejlby Sogn, Fredericia Kommune
 Østerby (Vorbasse Sogn) – en bebyggelse i Vorbasse Sogn, Billund Kommune

Østerby kan desuden henvise til flere stednavne i Sydslesvig:
 Østerby (ved Flensborg) – en landsby ved Flensborg
 Østerby (ved Egernførde) – en landsby ved Egernførde